Michael Pedersen er navnet på flere personer:

 Michael Pedersen (politiker) (1821-1900) – en dansk gårdejer og politiker
 Michael Pedersen (fodboldspiller) (født 1963) – en dansk fodboldspiller